Луканга — болото.
 Луканга — река.
 Луканга — озеро.
 Луканга — мадагаскарский трёхструнный смычковый инструмент.
 «Лука́нга» — замбийская газета на языке лендже, издаётся в Лусаке.